Название «камба» носят два языка:
 Камба (язык, Кения)
 Камба (язык, Бразилия)